Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Allemagne)

États-Unis 
 102e division d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France) 
 102e division de forteresse (France)
  d'infanterie territoriale

Italie 

 102e division motorisée Trento